Leo Perutz (1882–1957), écrivain et mathématicien ;
 Max Ferdinand Perutz (1914–2002), biologiste ;
 , chimiste, fils de Max Perutz ;
  (1847–1922), ingénieur.

Voir aussi 
 
Patronyme juif